KEL se može odnositi na:

 Kel, grad u nemačkoj
 Kell sistem antigena, grupa antigena